Hawksworthiana är ett släkte av lavar. Hawksworthiana ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hawksworthiana